Le terme espagnol de peña désigne une colline rocheuse ou une montagne, souvent isolée des autres (voir Crag). Une peña est également un groupe de personnes partageant une passion commune (tauromachie, rugby). C'est enfin un patronyme et toponyme :

Patronyme 

 Aketza Peña (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 Alejandro Peña (né en 1959), lanceur dominicain de baseball ;
 Alexander González Peña, (1979-), cycliste colombien ;
 Álvaro Peña (né en 1965), footballeur bolivien ;
 Andrea Pérez Peña (1990-), tireuse sportive équatorienne ;
 Angelo Peña (né en 1989), footballeur vénézuélien ;
 Arantxa Peña (née en 1972), actrice espagnole ;
 Brayan Peña (né en 1982), joueur cubain de baseball ;
 Candela Peña ou María del Pilar Peña Sánchez (née en 1973), actrice espagnole ;
 Carlos Peña Rómulo (1899-1985), homme politique philippin ;
 Carlos Peña (né en 1978), joueur dominicain de baseball ;
 Carlos Peña Jr. (né en 1989), chanteur et acteur américain ;
 Cristóbal Peña Abuín (1872-1953), militaire espagnol ;
 Elizabeth Peña (1959-2014), actrice américaine ;
 Enrique Peña Nieto ou Enrique Peña (né en 1966), homme politique mexicain ;
 Federico Peña (né en 1947), homme politique américain ;
 Flober Peña (né en 1974), coureur cycliste colombien ;
 Francisco Peña (v. 1540-1612), diplomate et canoniste espagnol ;
 Francisco Peña (né en 1989), joueur dominicain de baseball ;
 Francisco Javier Lopez Peña (1958-2013), chef de l'ETA ;
 Henri Peña-Ruiz (né en 1947), maître de conférence français ;
 Ignacio Peña (né en 1949), footballeur argentin ;
 Iván de la Peña (né en 1976), footballeur espagnol ;
 Jean Carlos Peña (né en 1979), karatéka vénézuélien ;
 Jesús David Peña (né en 200°, coureur cycliste colombien ;
 José Luis Jordán Peña (né en 1931), ingénieur espagnol ;
 Juan Manuel Peña (né en 1973), footballeur bolivien ;
 Juan Núñez de la Peña (1641-1721), historien espagnol ; 
 Luis Sáenz Peña (1822-1907), président argentin ;
 Manuel la Peña (~1808-1811), général espagnol ;
 Matt de la Peña, écrivain américain pour enfants et adolescents ;
 Miguel Ángel Peña (né en 1970), coureur cycliste espagnol ;
 Michael Peña (né en 1976), acteur américain ;
 Narcisse Díaz de la Peña (1807-1876), peintre français ;
 Nonny de la Peña,  journaliste, documentariste, et entrepreneuse américaine ;
 
 Pedro Peña (1925-2014), acteur espagnol ;
 Ramiro Peña (né en 1985), joueur mexicain de baseball ;
 Ramón Peña (né en 1962), joueur dominicain de baseball ;
 Raquel Peña (née en 1966), femme politique et académicienne dominicaine ;
 Raúl Peña (né en 1977), acteur espagnol ;  
 Ricardo Peña (né en 2001), coureur cycliste mexicain ;
 Richard Peña (1953-), personnalité américaine dans le domaine de l'enseignement et du cinéma ;  
 Roque Sáenz Peña (1851-1914), président argentin ;
 Sergio Peña (né en 1995), footballeur péruvien ; 
 Tony Peña (né en 1982), lanceur dominicain de baseball ;
 Tony Peña, Jr. (né en 1981), joueur dominicain de baseball ;
 Tony Peña (né en 1957), joueur dominicain de baseball ;
 Vicky Peña (Victoria Peña) (née en 1954), actrice espagnole ;
 Víctor Hugo Peña (né en 1974), cycliste colombien ;
 Wily Mo Peña (né en 1982), joueur dominicain de baseball ;
 Wilson Peña (né en 1998), coureur cycliste colombien.

Toponymes

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña : l'une des principales avenues de Buenos Aires ;

Monastère de Saint Jean de la Peña : monastère chrétien de la communauté autonome d'Aragon dans la province de Huesca ;
 Peña de los Enamorados : montagne espagnole de la province de Malaga en Andalousie ;
 Peñas de San Pedro : commune de la province d'Albacete en communauté autonome de Castille-La Manche.

Cayo Luis Peña : un îlot au large de l'île de Culebra ;

Peña : l'une des quatorze municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Capitale Peña : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Peña dans l'État d'Yaracuy ;
 Peña Blanca : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Monseñor José Vicente de Unda dans l'État de Portuguesa ;
 Peña Blanca : capitale de la paroisse civile de Peña Blanca de la municipalité de Monseñor José Vicente de Unda dans l'État de Portuguesa ;
 Fernández Peña : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida.

Autres  
 Peñas y Salsa

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme hispanique